Szelomo Amar (ur. 1935) – izraelski polityk
 Szelomo Amar (ur. 1948) – izraelski rabin, sefardyjski rabin Jerozolimy